Il singolare del Madrid Masters 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Nalbandian era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Juan Martín del Potro.

Andy Murray ha battuto in finale 6–4, 7–6 (8–6), Gilles Simon.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Rafael Nadal (semifinale)
  Roger Federer (semifinale)
  Novak Đoković (terzo turno)
  Andy Murray (campione)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  David Ferrer (secondo turno)
  David Nalbandian (terzo turno)
  Andy Roddick (terzo turno)

  Juan Martín del Potro (quarti di finale)
  Stanislas Wawrinka (terzo turno)
  James Blake (secondo turno)
  Fernando González (secondo turno)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Ivo Karlović (quarti di finale)
  Richard Gasquet (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Madrid Masters 2008
ATP Tour 2008